Hogeschool van Amsterdam, een Nederlandse onderwijsinstelling in Amsterdam
 Hof van assisen, een rechtscollege

Zie ook 
HVA (doorverwijspagina)